Monokalcium-foszfát (más néven kalcium-dihidrogén-foszfát) Képlete: Ca(H2PO4)2
Dikalcium-foszfát (más néven dikalcium-monohidrogén-foszfát) Képlete: CaHPO4
Trikalcium-foszfát Képlete: Ca3(PO4)2